Н — цифровая платформа — (Официальное название — телевидение новой генерации Н ()).
Польская спутниковая радио-телевизионная платформа, основанная 12 октября 2006 года. Платформа передавала сигнал в стандарте DVB-S2 в компрессии MPEG-4 со спутников HotBird находящихся в позиции 13°E, используя систему условного доступа . На 31 декабря 2011 года у компании насчитывалось .

21 марта 2013 года платформа объединилась с , образовав .

Примечания

Литература 
 

Цифровое телевидение